Валентин Степанович Аголец (24 октября 1950 года, Озераны, Озеранский сельсовет, Житковичский район, Гомельская область, БССР) — советский, российский, белорусский и украинский политический деятель. С 20 декабря 1995 по 8 февраля 1999 года — министр внутренних дел Республики Беларусь.

Биография 
Родился 24 октября 1950 года в посёлке Озераны, Житковичского района, Гомельской области. В 1973 году окончил Орджоникидзевское военное училище имени Кирова, в 1984 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе, 1994 г. — КУОС при Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кандидат военных наук (1996).

Трудовую деятельность начал в 1968 году экспедитором отдела рабочего снабжения Житковичского леспромхоза. В 1969—1970 гг. служил в Советской Армии на должностях рядового и сержантского состава.

Во внутренних войсках с октября 1970 году — курсант Орджоникидзевского военного училища, курсовой командир в этом же училище, командир взвода, заместитель командира роты по политической части, командир роты, начальник штаба — заместитель командира батальона в 43-й конвойной дивизии (Белорусская ССР), слушатель Военной академии, командир батальона, начальник штаба — заместитель командира полка УВВ МВД СССР по Казахской и Киргизской ССР, командир 582-го полка 88-й конвойной дивизии УВВ по Средней Азии и Казахстану, старший преподаватель, заместитель начальника Ташкентского высшего военно-технического училища МВД СССР, заместитель начальника Новосибирского высшего военного командного училища МВД Российской Федерации. С сентября 1992 г. во внутренних войсках МВД Республики Беларусь — начальник УВВ, первый заместитель командующего войсками, с августа 1994 г. — заместитель, с октября 1995 г. — первый заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними
войсками.

Ссылки 
 Доклад о Валентине Аголеце
 Доклад о всех министров МВД Беларуси

Министры внутренних дел Белоруссии
Кавалеры ордена Красной Звезды
Награждённые медалью «За боевые заслуги»
Награждённые медалью «За отличную службу по охране общественного порядка»
Послы Белоруссии в Узбекистане